Der 13. DFB-Hallenpokal der Frauen wurde am 21. Januar 2006 in Bonn ausgetragen. Spielort war die Hardtberghalle. Der 1. FFC Frankfurt schlug im Finale den FCR 2001 Duisburg mit 1:0 Toren. Für die Frankfurterinnen war es der fünfte Turniersieg.

Modus 
Am Turnier nahmen die zwölf Mannschaften der laufenden Bundesliga-Saison teil. Der Modus wurde erneut geändert: Die Mannschaften wurden auf drei Gruppen zu je vier Mannschaften verteilt. Innerhalb jeder Gruppe spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und -zweiten, sowie die zwei punktbesten Gruppendritten erreichten das Viertelfinale. Stand es ab den Viertelfinale nach regulärer Spielzeit unentschieden, folgte direkt ein Neunmeterschießen.

Teilnehmer

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Ehrungen 
Torschützenkönigin wurde Isabell Bachor (SC 07 Bad Neuenahr) mit sechs Treffern. Birgit Prinz (1. FFC Frankfurt) kam zwar auf die gleiche Anzahl an Toren, absolvierte allerdings ein Spiel mehr als Bachor. Zur besten Spielerin wurde Renate Lingor (1. FFC Frankfurt) gewählt. Kerstin Wasems (SC 07 Bad Neuenahr) wurde als beste Torhüterin ausgezeichnet. Die Fairplay-Wertung ging an den SC Freiburg.

2006
Fußballveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Bonn